A Temporada da CART World Series de 2000 foi a vigésima-segunda temporada da história da categoria. Seu campeão foi o brasileiro Gil de Ferran, da Penske. Foi uma das temporadas mais disputadas da história da categoria, decidida apenas na última etapa.

O sueco Kenny Bräck, da equipe Rahal, conquistou o prêmio de melhor estreante, superando o espanhol Oriol Servià, da PPI Motorsports.

Equipes e pilotos

Calendário
Foram disputadas 20 etapas.

   Circuitos ovais

Resultados

Classificação
{|
|

|valign="top"|
{|
|

|-
|
{| style="margin-right:0; font-size:85%; text-align:center;" class="wikitable"
|bgcolor="#F2F2F2" align=center colspan=2|'''|-
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Negrito|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Pole position
|-
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Itálico
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Volta mais rápida
|-
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|*
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Liderou maior número de voltas
|-
|bgcolor="#FDE910" align=center colspan=2|Rookie do ano
|-
|bgcolor="Orange" align=center colspan=2|Rookie
|}
|}
|}

 Notas 
 Primeira temporada disputada por Kenny Bräck, Alex Tagliani, Takuya Kurosawa, Oriol Servià, Casey Mears, Shinji Nakano, Norberto Fontana e Jason Bright.
 Última temporada disputada por Juan Pablo Montoya e Mark Blundell. O colombiano foi para a Fórmula 1 e o inglês, após má temporada na PacWest, deixou a categoria.
 Esta foi a última temporada disputada por Michael Andretti na Newman-Haas. Assinou com a equipe Green em 2001, com apoio da Motorola. Seguiu por lá até 2003, quando se aposentou para dedicar-se à chefia do time, rebatizado como Andretti Green''', atualmente Andretti Autosport. Michael chegou a disputar as 500 Milhas de Indianápolis em 2006 e 2007 até encerrar definitivamente sua carreira como piloto neste último ano.
 A temporada de 2000 marcou as primeiras vitórias de três brasileiros: Cristiano da Matta (Chicago, pela PPI), Roberto Moreno (Cleveland, pela Patrick) e Hélio Castroneves (Detroit, pela Penske).
 Alex Barron, que disputou parte da temporada de 1999 por All American e Penske, assinou com a Dale Coyne para disputar as últimas seis corridas da temporada.
 Bryan Herta, sem equipe após ser dispensado da Rahal, disputou duas provas com a Walker (Long Beach e Rio de Janeiro), três pela Mo Nunn (Portland, Cleveland e Toronto) e uma pela Forsythe (Laguna Seca).
 Última temporada da Mercedes-Benz como fornecedora de motores.
 Última temporada da Swift como fornecedora de chassis.
 Na última prova da temporada, Gil de Ferran conseguiu, além do título, outro feito inédito na categoria: seu Reynard-Honda #2 atingiu a maior velocidade já registrada por um carro de corrida no mundo - 409 km/h, marca até hoje não igualada por algum carro de outras categorias.

Transmissão para o Brasil
 Última temporada transmitida pelo SBT, cujas corridas transmitidas ao vivo foram: Miami, Surfers Paradise, Rio de Janeiro, Japão e Nazareth. As demais provas foram exibidas em compactos de 1 hora aos domingos após o programa Topa Tudo por Dinheiro com Silvio Santos. As 500 milhas da Califórnia acabaram adiadas para segunda-feira dia 30 de outubro, o SBT exibiu em compacto na madrugada, logo após o Programa Livre.

Ver também

 Temporada da Indy Racing League de 2000

<noinclude>

2000